Gobernador Dupuy (departement) - Argentijns departement
 Vicente Dupuy e Islas de Garay (Gouverneur Dupuy) - Argentijns militair en politicus, naamgever van het departement